Западно-Варшавский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повята — город Ожарув-Мазовецки. Занимает площадь 532,99 км². Население — 110 984 человека (на 2013 год).

Административное деление 
 города: Блоне, Ломянки, Ожарув-Мазовецкий
 городско-сельские гмины: Гмина Блоне, Гмина Ломянки, Гмина Ожарув-Мазовецки
 сельские гмины: Гмина Изабелин, Гмина Кампинос, Гмина Лешно, Гмина Старе-Бабице

Демография 
Население повята дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Западно-Варшавский повет